Placostegus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Philippi 1844. Placostegus ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Placostegus